YOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yellowknife Rea Point (Canada)
 yox – codice ISO 639-3 della lingua yoron